Musicum kan avse:

 Musicum, Linköping – lokaler vid Linköpings universitet
 Musicum, Uppsala – en musikinstitution vid Uppsala universitet
 Musicum, Sölvesborg – en konsertlokal i Sölvesborg